Кубок Мальты 2005 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Портомасо (Мальта) с 31 января по 6 февраля 2005 года. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Грэма Дотта со счётом 9:7.

Это был первый розыгрыш Кубка Мальты по снукеру.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org

Кубок Мальты
2005 год в снукере